Zaur Jurijevič Makijev (Makity) (* 24. března 1992) je ruský zápasník–volnostylař osetské národnosti.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnoval od 13 let ve Vladikavkazu pod vedením Mairbeka Samajeva. V ruské volnostylařské reprezentaci se pohyboval od roku 2012 ve váze do 74 kg. V roce 2016 neuspěl v ruské olympijské nominaci pro start na olympijské hry v Riu. Od roku 2017 startuje ve váze do 86 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky Zaura Makijeva na uni-leipzig.de

Ruští volnostylaři
Severoosetští volnostylaři
Narození 24. března
Narození v roce 1992
Žijící lidé
Muži